КК Анадолу Ефес
 Анадолија
 Агенција Анадолија (Анадолу Ажанси)
 Анадолијски хисар (Анадолу хисари)